Феодо́сий Черни́говский или (в отличие от Феодосия Пещерника) Феодосий Священник (в миру — Полоницкий-Углицкий; ) — святитель (епископ), святой и чудотворец Восточной, Русской и Украинской Церкви под опекой Киевской митрополии (патриархии), архиепископ Черниговский. Один из небесных покровителей современного Нового Киева на Заднепровье, учитывая роль, которую сыграли его труды в освоении этого самобытного и малозаселенного в то время края, входившего как и значительная часть Заднепровья в Черниговскую епархию.

Родился в местечке Уланов, в то время в составе Короны Польской Речи Посполитой в шляхетской (старо)русской семье, судя по всему ведущей свой род от древних русинов т.е. жителей Древней Руси, вероятно княжеских дружинников (бояр), дотатарской эпохи. Не удивительно поэтому то, что его назвали в честь величайшего святого и чудотворца  Руси (и Украины - Гетманщины) дотатарской эпохи - преподобного Феодосия Пещерника.

Как и большинство выходцев из (старо)русских шляхетских семей своего времени и окружения получил базовое образование в домашних условиях, дома и в местном церковном приходе, продолжая его и значительно расширяя свои знания при помощи обучения в школах и учреждениях Киевской Академии, которые в те времена практически все окормлялись людьми церковными, а в случае с русинами - связанными с Киевской митрополией Восточной, Православной Церкви.

Выбрал для себя стезю иноческого, священнического (и святительского) подвига. Одной из проблем для сторонников Русской, Восточной Церкви в Речи Посполитой той эпохи был вопрос обособления и защиты своей веры, самобытности, вероучения и религиозных учреждений, мировоззрения и образования от мощного влияния латинян и униатов, западной культуры и литературы. Не удивительно, что будущий святитель и чудотворец активно включился в работу на этом направлении, в частности принял участие в возвращении и восстановлении разорённого униатами в процессе польско-казацкого конфликта 17 века Киевского Выдубицкого монастыря, восстановлении доведённого латинянами и их сторонниками из числа русинов и казаков до запустения Елецкого монастыря в Чернигове, основал Печеникскую женскую обитель, построил храм Домницкого монастыря.

Будучи архиепископом Черниговским сыграл важную роль в возрождении активной крестьянской жизни на историческом Заднепровье, к востоку от Старого Киева на Святых Горах, появлении в большом количестве новых рабочих мест и возможностей, а значит и переселении сюда людей из разных уголков Старой, Киевской Руси и Родной Украины украинства, Гетманщины, способствуя таким образом возрождению и усилению роли Киева как твердыни украинства, оплота духовности, образования, культуры и литературы на книжном, церковнословенском и (старо)русском и народном, мужицком и казацком, украинском языке, появлению условий для появления в 20 веке Киева Нового, Заднепровского.

Как святитель также активно участвовал в установлении культурных связей с Россией или как тогда на Старой Руси и Гетманщине говорили - Московщиной, в т.ч. приобретении, ввозе и распространении церковной литературы, посвящённой вопросам церковной жизни и богослужения, на книжном (старо)русском или как тогда ещё говорили российском языке, в его московском варианте, способствуя тем самым (как и его небесный покровитель, Феодосий Пещерник в дотатарскую эпоху) с одной стороны культурному, церковному и мировоззренческому обособлению местного церковного, украинского т.е. (старо)русского и казацкого народа от влияния Запада и налаживанию более тесных связей и общения с Востоком и Восточной, Большой, Великой Русью (Россией) с другой стороны развитию местной, собственно украинской культуры и литературы, образования, науки, философии и богословия, церковного и нецерковного строительства на Поднепровье, что очевидно способствовало возрождению древнего духовного центра Старой, Святой, Феодосиевой (Киевской) Руси и Гетманщины, молодого Украинского гетманского и казацкого государства, Родной Украины украинства той эпохи.

Одним из доказательств почитания святителя Феодосия православными крестьянами и украинством на историческом Заднепровье, на землях Черниговской епархии в царскую и советскую эпохи является отношение к имени Феодосий, достаточно популярном в крестьянской среде данного региона, которая знала в основном двух великих Феодосиев местного значения - Феодосия Пещерника и Феодосия Священника.

Один из угодников Божьих, которые не дают забыть о значении Старой, Святой, Киевской Руси и Старого Киева с его Святыми Горами и Пещерами не только для истории Украины, Украинской Церкви, народа и государства, но и для истории всей Необьятной Руси и Русской Церкви предыдущих, современной и будущих эпох. 

Прославлен Церковью, Кафолической и Православной, Восточной, Русской и Украинской в ликах и чинах святителя и чудотворца. Память совершается  и  (обретение и перенесение мощей).

Биография 
Родился в начале 1630-х годов на Правобережной Украине (по административному делению ранее — в Подольской губернии; ныне это предположительно или в Литинском или в Хмельницком районе Винницкой области Украины). Происходил из древнего дворянского рода Полоницких-Углицких. Родителями его были иерей Никита и Мария. Имя, данное святителю Феодосию при крещении, осталось неизвестным.

Об отроческих и юношеских годах святителя сохранилось очень мало сведений. Известно только, что он был «кроткий и послушный».

Образование получил в Киево-Братской коллегии при Киевском Богоявленском монастыре. Конец 40-х годов XVII столетия был временем расцвета коллегии. Ректорами в то время были архимандрит Иннокентий (Гизель), а затем игумен Лазарь (Баранович), впоследствии архиепископ Черниговский. В числе наставников были такие просвещённые люди, как иеромонахи Епифаний (Славинецкий), Арсений (Сатановский), игумен Феодосий (Сафонович), игумен Мелетий (Дзик) и епископ Белорусский Феодосий (Баевский). Товарищами святителя по коллегии были будущие учёные и пастыри: Симеон Полоцкий, Иоанникий Голятовский, Антоний Радивилловский, Варлаам Ясинский. Киево-Братская коллегия являлась в то время главным центром борьбы Православия против напора и нападок католического духовенства — иезуитов и униатов. В годы обучения окончательно определилось призвание святого к иноческому подвигу. Свободное от занятий время он посвящал молитве, чтению Священного Писания.

Можно предположить, что святителю Феодосию не пришлось пройти полного курса коллегии, так как во время разорения Киева поляками коллегия на несколько лет прекратила свою деятельность. Святитель на всю жизнь сохранил глубокую признательность воспитавшему его Киево-Братскому монастырю. В синодике Киево-Выдубицкого монастыря сделано следующее замечание о святом Феодосии: «Был он муж благоразумен и благотворящ Киевскому Братскому монастырю». Историк Николай Петров предполагает, что после закрытия коллегии Феодосий отправился за границу, где, возможно, получил высшее образование.

По завершении образования будущий святитель принял монашество в Киево-Печерском монастыре и был назван Феодосием в честь преподобного Феодосия Печерского.

Способности и духовная настроенность инока были отмечены митрополитом Киевским Дионисием (Балабаном), который поставил его архидиаконом Киево-Софийского собора, а затем назначил наместником митрополичьего кафедрального дома.

Однако Феодосий, «влекомый любовью к подвигам благочестия», испросил благословения на поселение в отдалённом Крупицком монастыре Черниговской епархии, возле Батурина, славившемся строгостью своего устава. Там он был посвящён в сан иеромонаха.

В 1662 году был назначен игуменом Корсунского монастыря в Каневском районе Киевской епархии.

В 1664 году святителя назначили настоятелем Киево-Выдубицкого монастыря. Усердием, энергией и настойчивостью Феодосию удалось привести Выдубицкий Михайловский монастырь, незадолго перед тем совершенно разорённый униатами, к должному благоустроению. Немало заботился игумен Феодосий о церковном благолепии. Он организовал в своём монастыре хор, который славился не только в Малороссии, но и в Москве, куда святой Феодосий посылал своих певчих в 1685 году.

Заботясь о развитии иноческой жизни, будучи сам строгим подвижником, святитель основал вблизи обители, на острове Михайловщине, небольшой скит, где могли уединяться иноки для подвигов безмолвия. Наместником и строителем скита он назначил одного из самых строгих и ревностных иноков обители — иеромонаха Иова (Опалинского).

В те годы святителю Феодосию пришлось пережить тяжкое испытание: вместе с другими игуменами он был обвинён Мефодием (Филимоновым), епископом Мстиславским и Оршанским, в измене русскому правительству и в мнимой переписке с изменниками.  года он был вызван давать объяснения по этому делу. Однако 17 ноября того же года клевета была обнаружена, и святитель вместе с другими был оправдан. Он получил милостивую грамоту царя Алексея Михайловича.

Вскоре на долю игумена Феодосия выпала новая неприятность — дело шло о спорных землях Выдубицкого монастыря. Феодосий ревностно отстаивал монастырские земли, за что попал под временное запрещение в священнослужении.

Особо оценил духовные дарования святителя Феодосия преосвященный Лазарь (Баранович) и приблизил его к себе, называя «овцой стада Христова, научившейся покорности».

Когда епископ Лазарь (Баранович) был назначен местоблюстителем Киевской митрополии, он назначил святителя Феодосия своим наместником в Киеве, а сам оставался в Чернигове. В качестве наместника местоблюстителя Киевской митрополии святитель принимал деятельное участие во многих церковных событиях. В 1685 году он участвовал с правом решающего голоса в избрании епископа Гедеона (Четвертинского) митрополитом Киевским и в том же году вместе с игуменом Георгиевского Переяславского монастыря Иеронимом (Дубиною), игуменом Переяславским, был послан в Москву с известием об этом избрании. В Москве оба представителя были приняты с почётом и уважением. Результатом этого посольства было воссоединение Киевской митрополии с Русской православной церковью.

В 1688 году игумен Феодосий был назначен архимандритом Черниговского Елецкого Успенского монастыря на место скончавшегося архимандрита Иоанникия (Голятовского). Там ему пришлось много потрудиться над благоустройством монастыря, ещё не оправившегося после опустошения иезуитами и доминиканцами, весьма бедного и неустроенного. Благодаря уважению, которым святитель Феодосий пользовался среди населения, он сумел привлечь щедрые пожертвования в монастырь, и в течение двух лет обитель достигла благосостояния, вполне обеспечивающего её существование. Трудами святого Феодосия удалось достигнуть в продолжение двух-трёх лет для Елецкой обители благосостояния, вполне обеспечивавшего её существование.

Назначение игуменом Елецкой обители состоялось главным образом по желанию преосвященного Лазаря (Барановича), для которого святитель Феодосий стал ближайшим помощником. Святитель Феодосий помогал владыке Лазарю во всех трудах по управлению и благоустроению епархии. Так, он участвовал в составлении Соборного ответа Московскому патриарху Иоакиму по поводу отношения Киевской митрополии к Флорентийскому собору и поднятого на нём вопроса о времени пресуществления Святых Даров.

Когда же патриарх не удовлетворился этими ответами и в Москву в начале 1689 года был послан батуринский игумен святой Димитрий Ростовский, святой Феодосий ездил с ним в качестве представителя от преосвященного Лазаря. Ему поручено было передать патриарху ответное письмо и выяснить недоразумения.

В годы управления Елецкой обителью Феодосий несколько раз был представляем на различные духовные должности. После смерти митрополита Гедеона был представлен третьим кандидатом на кафедру Киевской митрополии. Когда же митрополитом Киевским стал Варлаам (Ясинский), архимандрит Киево-Печерского монастыря, Феодосий предназначался на место Печерского архимандрита.

В 1692 году по предложению преосвященного Лазаря (Барановича) было назначено собрание, состоявшее из гетмана Ивана Мазепы, духовенства Малороссии и представителей народа, на котором единогласно был избран на Черниговскую кафедру архимандрит Феодосий.

 года архимандрит Феодосий прибыл в Москву. После некоторых затруднений его наречение состоялось 9 сентября, а 11 сентября в присутствии государей Ивана и Петра Алексеевичей он был торжественно хиротонисан в Успенском соборе Московского Кремля во епископа Черниговского с возведением в сан архиепископа. Тогда же святитель Феодосий обратился к царям с просьбой о выдаче напрестольной грамоты, которая была вручена ему  года. Архиепископу Феодосию было дано право совершать богослужение в саккосе, что принадлежало в то время исключительно патриарху и митрополитам. Черниговским же архиепископам это право давалось постольку, поскольку их кафедра стояла первой между другими архиепископиями. После этого владыка Феодосий возвратился в Чернигов.

Святитель Феодосий исполнял обязанность архимандрита Елецкого монастыря и управлял всеми делами епархии, по-прежнему считаясь помощником архиепископа Лазаря. Видя, что преосвященный Лазарь уже очень стар и близок к смерти, святитель Феодосий постарался укрепить за собой право на вотчины Черниговской архиепископии.  года он получил из Москвы жалованную грамоту на эти вотчины.

В декабре 1693 года после смерти преосвященного Лазаря им была получена ставленая грамота на самостоятельное управление Черниговской епархией.

Святитель обратил особое внимание на пробуждение и поддержание духа истинно христианского благочестия среди своих пасомых. Для этого он заботился о сохранении старых и устроении новых монастырей и храмов. В 1694 году по его благословению была основана Печеницкая женская обитель и Любецкий скит в 2 верстах от Любеча. В том же году он освятил в Домницком монастыре вновь сооруженный храм Рождества Пресвятой Богородицы. В 1695 году освятил Троицкий собор, построенный на вершине Болдиной горы, близ Ильинского монастыря, который стал кафедральным собором Черниговской епархии.

Во время управления им Черниговской епархией замечался особый подъём и усиление иночества. Большое внимание святитель уделял духовенству, был строг и разборчив при выборе кандидатов на священнические места. Покровительствовал черниговским духовным школам, приглашая из Киева учёных монахов, среди которых был Иоанн (Максимович), будущий митрополит Тобольский и всея Сибири. Вскоре Иоанн (Максимович) стал деятельным помощником и преемником святителя Феодосия в устройстве духовных школ. Отличительными чертами святителя Феодосия были снисходительность, миролюбие, строгая справедливость, глубокое сострадание ко всем, обращавшимся к нему за помощью и советом, — не только православным, но и людям других исповеданий. «Он был подобен светильнику, освещавшему своим тихим светом всю Черниговскую епархию и всех согревавшему теплотою своего любвеобильного сердца».

Чувствуя приближение смерти и готовя себе преемника, святитель вызвал к себе наместника Брянского Свенского монастыря иеромонаха Иоанна (Максимовича), возвёл его в сан архимандрита и назначил наместником Черниговского Елецкого монастыря.

Скончался святитель Феодосий  года и был погребён в Черниговском Борисоглебском соборе, за правым клиросом, в особо сделанном для него склепе.

Почитание и канонизация 

Святитель Иоанн (Максимович) построил над гробом святителя Феодосия кирпичный свод, на котором была сделана хвалебная надпись в стихах в благодарность за чудесное избавление от тяжкой болезни. Многочисленные чудеса у гроба святителя Феодосия утверждали у всех веру в святость почившего. Первоначально эти случаи благодатной помощи жили только в благодарной памяти народной. Лишь с 1835 года их начали записывать.

Неоднократно поднимался вопрос о канонизации святителя Феодосия, но Святейший синод не спешил с решением, и лишь в 1896 году, когда по поручению Синода было тщательно обследовано и проверено до пятидесяти случаев позднейших чудотворений, когда было установлено полное нетление тела Черниговского архипастыря, святитель Феодосий был торжественно причтён к лику святых.

До революции 1917 года было написано минимальное количество икон с ликом святого. У коллекционеров церковного раритета иконы с ликом Черниговского святого ещё в 90-е годы XX столетия начали считаться достойным приобретением и украшением домашних коллекций. Тогда же несколько икон с ликом Феодосия Черниговского «пропали» из Киевско-Печерской лавры.

Торжество открытия святых мощей совершил митрополит Киевский и Галицкий Иоанникий (Руднев) 9 сентября 1896 года в сослужении шести епископов, множества духовенства и при молитвенном соучастии верующего народа, который собрался в Чернигов со всех концов страны.

Память святителя Феодосия совершается дважды в год:  (день кончины) и  — день прославления (обретение и перенесение мощей).

1 апреля 2015 года по благословению Священного Синода Украинской Православной Церкви (журнал №15) во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием было установлено празднование  Собора Святых Винницкой земли, куда среди прочих 15 подвижников, жизнь и подвиг которых связаны с Виннитчиной, был причислен и Святитель Феодосий (Полоницкий-Углицкий), архиеп. Черниговский (+ 1696).
Дата празднования Собора Винницких Святых – 14 сентября (по новому стилю) в день начала индикта (церковного новолетия).

См. также 
 Дом Феодосия Черниговского

Литература 
 Тарасенко, А. Ф. Святитель Феодосий архиепископ Черниговский [Текст] / А. Ф. Тарасенко; Укр. православ. церковь, Черниг. епархия. — Дубно: Мелиса, 2005. — 167 с. — ISBN 966-7358-76-3.

Ссылки 
 Святитель Феодосий Черниговский, архиепископ.

Христианские святые XVII века
Святители
Канонизированные в XIX веке
Канонизированные при Николае II
Русские православные святые
Святые Украины
Похороненные в Борисоглебском соборе (Чернигов)
Епископы Черниговские
Персоналии:Выдубицкий монастырь
Персоналии:Елецкий Успенский монастырь
Персоналии:Киево-Братский Богоявленский монастырь
Персоналии:Крупицкий монастырь